Ben Genaux (1911 - 1996), peintre, dessinateur, graveur et écrivain belge ;
 Régis Genaux (1973 - 2008), joueur et entraîneur de football belge ;
 Vivica Genaux (1969 -), cantatrice américaine.

Voir aussi 
 Camille Génau, actrice française;
 Serge Gennaux (1938-), auteur belge de bande dessinée.